Студеновский
 Студеновский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области России;
 Студеновский, Максим Владимирович — российский актёр театра и кино.